Das Irish Masters 2003 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2002/03. Obwohl das Turnier bereits seit 1978 bestand, war die 26. Ausgabe die erste, die den Status eines Ranglistenturniers hatte. Es wurde vom 25. bis 30. März 2003 in der irischen Hauptstadt Dublin im Citywest Hotel ausgetragen.

Titelverteidiger war der Schotte John Higgins, der auch 2000 schon einmal gewonnen hatte. Zum dritten Mal erreichte er das Finale des Turniers, diesmal unterlag er aber dem Weltranglistenersten Ronnie O’Sullivan, der das Endspiel mit 10:9 für sich entschied und damit das Turnier zum zweiten Mal gewann. Nach den European Open war es in dieser Saison sein zweiter Turniersieg in Folge und der dritte Saisonsieg insgesamt.

Preisgeld / Ranglistenpunkte 
Da das Turnier als Ranglistenturnier ein völlig anderes Format hatte als zuvor als Einladungsturnier, lässt sich die Preisgeldvergabe nicht vergleichen. Das Preisgeld hatte sich mehr als verdoppelt, aber dafür nahmen auch viel mehr Spieler teil. Trotzdem war das Irish Masters mit knapp 400.000 £ das Turnier mit den zweitniedrigsten Prämien vor den European Open. Für die Weltrangliste hatte aber das Turnier dieselbe Wertigkeit wie die anderen normalen Ranglistenturniere.

Finalrunde 
Für Runde 1 wurden den Top 16 der Weltrangliste die 16 Sieger der Qualifikation zugelost. Die ersten beiden Runden wurden im Best-of-9-Modus gespielt, im Viertel- und Halbfinale waren sechs, im Finale 10 gewonnene Frames für den Sieg nötig.

Die Überraschung der Auftaktrunde war die Niederlage von Jimmy White gegen den am niedrigsten platzierten Qualifikanten Gerard Greene aus Nordirland. Ansonsten war es ein Favoritenturnier: Das Halbfinale bestritten die beiden ersten der Weltrangliste gegen den Weltmeister und den Vizeweltmeister der letzten Weltmeisterschaft.

kl. = kampflos

Finale 
Ronnie O’Sullivan hatte zwiespältige Erinnerungen an das Turnier. Das Irish Masters 1998 hatte er am Tisch gewonnen, nach einer positiven Dopingprobe war ihm der Sieg aber aberkannt worden. 2001 hatte er das Turnier regulär gewonnen. Bereits zum 12. Mal traf er in einem Finale der Profitour auf John Higgins und hatte dabei eine positive Bilanz. Zuletzt hatten die beiden zu Saisonbeginn das Endspiel des Scottish Masters bestritten und der Engländer hatte mit 9:4 gewonnen. Außerdem war er in der ersten Monatshälfte der Sieger der European Open gewesen. In der Bilanz der Ranglistensiege stand es aber 15:12 für John Higgins. Der Schotte hatte eine erfolgreiche Vorsaison mit 4 Turniersiegen gehabt, in dieser Saison wartete der Weltranglistenvierte aber noch auf seinen ersten Sieg. O’Sullivan begann das Turnier offensiv, aber eine 2:0-Führung glich Higgins umgehend wieder aus, und selbst als der Engländer auf 5:2 davonzog, schaffte sein Gegner noch vor dem Ende der ersten Session mit einem 131er-Break den Anschluss und stellte am Abend gleich zu Beginn den erneuten Ausgleich her. O’Sullivan bekam danach das Spiel zwar wieder unter Kontrolle, jeden Vorstoß konterte der Schotte aber wieder und selbst beim Stand von 8:9 behielt Higgins die Nerven und erzwang mit seinem zweiten Century-Break den Entscheidungsframe. In dem zeigte aber auch O’Sullivan Nervenstärke und holte sich selbst mit einem Century Frame und Sieg. Es war sein 13. Ranglistentitel und sein 19. Sieg bei einem Profiturnier.

Century-Breaks 
14 Spieler erzielten im Hauptturnier 26 Breaks von mindestens 100 Punkten, 6 davon erzielte der unterlegene Finalist John Higgins. Peter Ebdon bekam 7.500 £ Extraprämie für das höchste Break im Hauptturnier von 142 Punkten in der Auftaktrunde. Ebenfalls in Runde 1 erzielte Stephen Hendry das 600. Century-Break seiner Karriere und trieb seinen Rekord weiter nach oben.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2003
2003
Billardturnier in Dublin